Lee Naylor ist der Name folgender Personen:

* Lee Naylor (Leichtathletin) (* 1971), australische Leichtathletin
 Lee Naylor (Fußballspieler) (* 1980), englischer Fußballspieler